Slag om de Álamo
R-27 (NAVO-Codenaam: AA-10 Alamo), een lucht-luchtraket
de softwarematige basis van een aantal computerspellen
een missiegebouw in San Antonio, Texas

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Alamo (Californië)
Alamo (Georgia)
Alamo (Indiana)
Alamo (Nevada)
Alamo (New Mexico)
Alamo (North Dakota)
Alamo (Tennessee)
Alamo (Texas)
Alamo Heights, Texas
Alamo Township, Michigan

Films die hun naam ontlenen aan de legendarische slag die bij het missiegebouw plaatsvond:
The Alamo (1936)
The Alamo (1960)
The Alamo (1987)
The Alamo (2004)

Muziek:
Alamo Race Track, een alternatieve-rockband uit Amsterdam

Bedrijf
Alamo Rent A Car, Een autoverhuurbedrijf uit de Verenigde Staten.

Zie ook
El Álamo, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid